Dacentrurus armatus — вид птахотазових динозаврів родини стегозаврових (Stegosauridae), що існував у пізній юрі (154—150 млн років тому).

Скам'янілості 

Численні викопні рештки динозавра знайдено в Англії, Франції, Іспанії та Португалії. Більшість решток є фрагментарними — складаються переважно з хребців та елементів кінцівок і тазу, але також відомо два повних скелети. Вперше динозавра описав у 1875 році Річард Оуен під назвою Omosaurus armatus. Проте згодом виявилось, що назва Omosaurus зайнята викопним крокодилом. Тому у 1902 році Фредерік Август Лукас перейменував рід у Dacentrurus.

Опис 
За оцінками, динозавр сягав до 7–8 метрів завдовжки, а вага доходила до 5 т. У нього були вельми широкі спинні хребці також, що вказує на велике черево. Задні кінцівки були короткими, в той час як передні відносно довгі. На кінці хвоста були шипи з ріжучими краями на передній і задній сторонах. Вони використовувались для оборони від хижаків.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки виду за Maidment (2010):

Примітки

Посилання 
 Natural History Museum site on Dacentrurus 
 dulops.net on Dacentrurus  
 Discussion on the claimed small size of Dacentrurus 

Стегозаврові
Динозаври Європи
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1875